José Romero Urtasun, mais conhecido como Josetxo (Pamplona, 25 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista espanhol. Ele estreou como profissional na temporada 1996/1997 atuando pelo Osasuna, disputando a segunda divisão espanhola por duas temporadas até sair para jogar no Eibar, clube que defendeu na temporada 1999/2000, também na segunda divisão, retornando ao Osasuna na temporada 2001/2002, onde permaneceu até 2011, quando se transferiu para o Huesca. Encerrou a carreira em 2012.

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas da Sociedad Deportiva Eibar
Futebolistas da Sociedad Deportiva Huesca